Grogan ist der Familienname folgender Personen:
 Clare Grogan (* 1962), schottische Schauspielerin und Sängerin
 Daniel Grogan, US-amerikanischer Schauspieler
 Ewart Grogan (1874–1967), britischer Abenteurer und Entdecker
 Hugh Grogan (1872–1950), US-amerikanischer Lacrossespieler
 James Grogan (1931–2000), US-amerikanischer Eiskunstläufer
 Janet Grogan, irische Sängerin und Songwriterin
 John Grogan (* 1957), US-amerikanischer Schriftsteller
 Steve Grogan (* 1953), US-amerikanischer Footballspieler
 Steve Dennis Grogan (* 1952), US-amerikanischer Mörder und Mitglied der Manson Family
 Wayne Grogan (* 1953), australischer Schriftsteller